Ху Хайчан (, 1928—2011) — китайский учёный, специалист в области механики и космонавтики. Академик Китайской академии наук.

Биография 
Родился в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян. В 1950 году окончил факультет гражданского строительства Чжэцзянского университета, где его научным руководителем был Цянь Вэйчан.

После окончания института Ху работал в Институте механики Китайской академии наук в Пекине, который был основан в 1950-х годах «отцом китайской космонавтики» Цянь Сюэсэнем. С 1968 года до выхода на пенсию, Ху работал в Департаменте конструирования космических аппаратов Китайской академии наук.

С 1966 года Ху разрабатывал конструкции космических аппаратов Китая, принимал активное участие в создании первых искусственных спутников Китая Дунфан Хун-1 и Дунфан Хун-2.

В 1993 году Ху стал старшим советником и членом научно-технической комиссии  и техническим консультантом в .

Ху был главным директором Китайского общества колебательной техники и вице-президентом Китайского общества механики.

Ху работал приглашённым профессором Пекинского университета, Чжэцзянского университета, Цзилиньского университета, а также был избран почётным профессором , провинция Шаньдун. В 1980 году избран членом Китайской академии наук.

 и функционал Ху-Вашицзу в механике сплошных сред, а также решение Ху для 3-мерной задачи теории упругости поперечно-изотропного тела, названы в его честь.

Примечания

Ссылки 
 China Academy of Space Technology: The Biography of Hu Haichang
 China Vitae: Biography of Hu Haichang
 The Holeung Ho Lee Foundation: Abstract of Hu Haichang

Преподаватели Пекинского университета
Персоналии:Космонавтика Китая
Академики Китайской академии наук